Le canal 1 en France désigne le premier canal attribué à une chaîne de télévision nationale diffusant sur le territoire français métropolitain. Depuis l'année 1975, le canal 1 actuel en France est attribué à TF1.

Historique

Radio-PTT Vision (1935-1937) 

Radio-PTT Vision est la première et la plus ancienne chaîne de télévision généraliste nationale française.

Radiodiffusion nationale Télévision (1937-1939) 

La Radiodiffusion nationale Télévision était la chaîne de télévision généraliste nationale française diffusée du  au .

Fernsehsender Paris (1943-1944) 

Fernsehsender Paris (de l'allemand pour « Paris-Télévision »), est une chaîne de télévision créée par l'occupant allemand et diffusée à Paris du  au .

RDF Télévision française (1944-1949) 

RDF Télévision française communément appelée Télévision française, est la chaîne de télévision généraliste nationale française de la Radiodiffusion française diffusée en région parisienne du  au .

RTF Télévision (1949-1964) 

RTF Télévision également appelée Télévision française, puis première chaîne de la RTF après la création de la deuxième chaîne en , est une chaîne de télévision généraliste nationale française de la Radiodiffusion-télévision française diffusée du  au .

ORTF Télévision (1964-1975) 

ORTF Télévision, ou Première chaine de l'ORTF, est une chaîne de télévision généraliste nationale française de l'Office de radiodiffusion télévision française diffusée du  au .

Télévision française 1 (depuis 1975) 

Télévision française 1, plus communément désignée sous son sigle TF1, est une chaîne de télévision généraliste nationale française, créée le  en remplacement de la première chaîne de l'ORTF, à la suite de la dissolution de l'Office. 

Dans les départements et territoires d'Outremer, la diffusion des chaînes publiques exploite un ordre différent.

Articles connexes 
 Canal 2 en France
 Canal 3 en France
 Canal 4 en France
 Canal 5 en France
 Canal 17 en France
 Liste des chaînes de télévision en France

France